Amida kan syfta på:

 Amida – i Japan namnet på Amitabha Buddha
 Amida (bön) – en judisk bön
 Amida (romersk  koloni) – en romersk koloni i nuvarande Turkiet, nuvarande Diyarbakır

Se även
 Amidism